Gebhardi ist der Familienname folgender Personen:

 Carl August Gebhardi (1720/1725–??), deutscher Schriftsteller
 Georg Christoph Gebhardi (1667–1693), deutscher Mathematiker und Historiker
 Heinrich Brandanus Gebhardi (1657–1729), deutscher Theologe und Orientalist
 Johann Ludwig Levin Gebhardi (1699–1764), deutscher Historiker und Genealoge
 Johann Nikolaus Gebhardi (1781–1813), deutscher Organist
 Konrad Henkel, ab 1914 von Henkel-Gebhardi (1860–1923), deutscher Admiral der Kaiserlichen Marine

 Wilhelm von Gebhardi (1738–1809), deutscher Architekt und Baubeamter